El término Imperio mexicano puede referirse:

 al Primer Imperio Mexicano (1821-1824, Agustín I de México);
 al Segundo Imperio Mexicano (1863-1867, Maximiliano I de México).